Steger est un nom porté par des personnalités et un nom de lieu.

Personnalités 

 Angelika Steger (née en 1962), mathématicienne allemande ;
 Babsie Steger (née en 1968), actrice autrichienne ;
 Bastian Steger (né en 1981), pongiste allemand ;
 Claudia Steger (née en 1990), joueuse allemande de volley-ball ;
 Maurice Steger (né en 1971), flûtiste à bec et directeur musical ;
 Michael Steger (né en 1980), acteur américain ;
 Petra Steger (née en 1987), femme politique autrichienne ;
 Will Steger (né en 1944), explorateur américain des mondes polaires.

Lieux 

 Steger, village en proche banlieue de Chicago, dans l'Illinois aux États-Unis.